Pseudonannolenidae är en familj av mångfotingar. Pseudonannolenidae ingår i ordningen Spirostreptida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pseudonannolenidae 30 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Pseudonannolenidae